Spojení písmen O a F může mít různé významy:

zkratky
 Občanské fórum
 Osvobodilna fronta
 Obec a finance (též Obec & finance), české odborné periodikum pro ekonomické otázky obcí, vydavatel Triada spol. s r. o.
 Open Firmware
 Operace Flashpoint, vojenská simulační počítačová hra

název lidského sídla
 Of (město) – město na severovýchodě Turecka, v provincii Trabzon